Heller kan syfta på:

 Heller – ett mynt
 Heller (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Heller (ätt) – en ätt på Riddarhuset i Arensburg

Geografi

Antarktis 

 Heller (ö),

Tyskland 

 Heller (Sieg) – ett vattendrag i Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar